Бріолін:
 Бріолін (він же брильянтин) - засіб для догляду за волоссям та додання йому блиску.